Agnello – il cucciolo della pecora e, per estensione, la carne o la pelle conciata e resata in uso nell'abbigliamento

Araldica 
 Agnello – simbolo araldico
 Agnello pasquale – altro simbolo araldico

Cinema e TV 
 L'agnello; regia di Mario Piredda, 2018

Bibbia 
 Agnello – concetto dell'Antico Testamento

Onomastica 
 Agnello – nome proprio italiano

Persone 
 Agnello – vescovo cattolico italiano del V secolo
 Andrea Agnello – presbitero e storico italiano del IX secolo
 Andrea Agnello – sceneggiatore italiano
 Bruno Agnello – calciatore italiano
 Giuseppe Agnello – insegnante, scrittore e antifascista italiano
 Paola Agnello Modica – sindacalista italiana
 Simonetta Agnello Hornby – scrittrice italo-britannica
 Vincenzo Agnello Suardi – vescovo cattolico italiano

Altri progetti

Pagine correlate 
 Agnelli